Внутренний аэропорт «Эль Баха» (,  — аэропорт в Эль-Бахе, столице провинции Эль-Баха, Саудовская Аравия. Он был открыт 1 июня 1983 года.

Сооружения 
Аэропорт находится на 1672 м над уровнем моря. Имеет одну ВПП с асфальтированным покрытие длиной 3 350 м и шириной 35 м.

Авиалинии и пункты назначения

Примечания

Ссылки 
 История происшествий

Аэропорты Саудовской Аравии